Der schwarze Husar steht für:

 Der schwarze Husar (1915), deutscher Stummfilm von Harry Piel
 Der schwarze Husar (1932), deutscher Film von Gerhard Lamprecht

Siehe auch:
 Zawisza Czarny (Schiff, 1902), ab 1939 Schwarzer Husar, Segelschulschiff der deutschen Kriegsmarine